Виргиниюс Дамбраускас (, род. , Паневежский район) — советский и литовский шахматист, международный мастер, гроссмейстер ИКЧФ (2018).

Биография 
Состоит на государственной службе в должности старшего инспектора центра информационных систем таможенного департамента Министерства финансов Литвы.

Чемпион Литвы 1992 г. Серебряный призёр чемпионата Литвы 1996 г. (разделил 1—2 места с В. Шлапикасом и уступил ему по дополнительным показателям).

В составе сборной Литвы участник шахматной олимпиады 1992 г., командного чемпионата Европы 1992 г., международного матча со сборной Норвегии 1992 г.

Участник нескольких Кубков европейских клубов: 1996 г. в составе Вильнюсского ШК, 2006 и 2007 гг. в составе клуба «NSEL30 Vilnius», 2008 и 2009 гг. в составе клуба «VŠŠSM Vilnius».

С 1978 г. участвует в заочных соревнованиях. В составе сборной Литвы завоевал серебряные медали 5-го и 6-го командных чемпионатов Европы по переписке (1999—2004 и 2004—2008 гг.). Занимает пост вице-президента Литовской федерации заочных шахмат.

Семья 
Дочери:

 Вилма Дамбраускайте (род. 1985) — международный мастер ИКЧФ.
 Юргита Дамбраускайте (род. 1990) — международный мастер ИКЧФ.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Литература

Ссылки 
 Личная карточка Виргиниюса Дамбраускаса на сайте ИКЧФ
 Выступления Виргиниюса Дамбраускаса на шахматных олимпиадах
 Выступления Виргиниюса Дамбраускаса в командных чемпионатах Европы
 Выступления Виргиниюса Дамбраускаса в командных чемпионатах среди сеньборов (50+)
 Выступления Виргиниюса Дамбраускаса в Кубках европейских клубов

Шахматисты СССР
Шахматисты Литвы
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Родившиеся в Паневежском районе
Международные мастера по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ
Шахматные функционеры